Hoogveld (Nederland), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Maashorst
 Hoogveld (Zuid-Afrika), hoogvlakte die zich uitstrekt over de provincies Vrijstaat en Gauteng in Zuid-Afrika
 Kasteel van Hoogveld, een kasteel in Maria-Aalter